Шэнахен:

 Шэнахэн, Брендан (род. 1969) — канадский хоккеист.
 Шанахан, Мюррей — профессор когнитивной робототехники.
 Шэнахэн, Патрик (род. 1962) — американский военный деятель и политик.